Wilhelm von Fahrensbach ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm I. von Fahrensbach (* ca. 1365; † nach 1443), Ritter und Vogt von Arensburg
 Thomas Wilhelm von Fahrensbach († 1639/1640), schwedischer und kurfürstlich-sächsischer Offizier im Dreißigjährigen Krieg